Jméno a příjmení Jan Kohout má více nositelů:

 Jan Kohout (* 1961) – český diplomat a politik
 Jan Kohout (továrník) (1819–1884) – první výrobce vysokých kol v českých zemích
 Jan Kohout (výtvarník) (* 1960) – český výtvarník a básník